Ацета́т це́рия (III) — химическое соединение, цериевая соль уксусной кислоты. Образует кристаллогидраты —обычно в виде Ce(CH3COO)3·1,5 H2O (полуторный гидрат ацетата церия). Относится к ацетатам-солям. Образован металлом группы лантаноидов.

Физические свойства 
Белый порошок, растворим в воде и пиридине и не растворим в ацетоне. Безводный ацетат церия, в отличие от гидрата, растворим в этаноле. Полуторный гидрат церия Ce(CH3COO)3·1,5 H2O теряет воду при 133°С с переходом в аморфную безводную форму, переходит в кристаллическую происходит при 212°С, а при 286°С снова фазовый переход. Комплексы ацетата церия(III) люминесцируют в водном растворе.

Получение 
В промышленных масштабах и как неустойчивый промежуточный продукт ацетат церия получался при производстве ацетона пропусканием паров уксусной кислоты над нагретым каробонатом церия.

Обычный путь получения ацетата церия, используемый для множества ацетатов и других металлов, по реакции карбоната церия с уксусной кислотой.

Ce2(CO3)3 + 6CH3COOH → 2Ce(CH3COO)3 + 3H2O + 3CO2↑

Химические свойства 

 Термическое разложение при 310 °C приводит к образованию осно́вного ацетата церия (III), который далее разлагается до Ce2O2CO3 (основной карбонат), а дальнейшее нагревание приводит к образованию CeO2 и CO;
 В реакциях соединений Ce3+ с перекисью и ацетатом натрия при определённых условиях образуется основный ацетат перекиси церия, имеющий красновато-бурый цвет. На свойстве иона Ce4+  окрашивать свои соединения в цвета от жёлтого до коричневого и основаны колориметрические методы определения церия;
 Озонолиз с образованием жёлтого тетраацетата церия Ce(CH3COO)4 в присутствии нитрат-иона NO3−

Применение 
Используется как катализатор в органическом синтезе. Ацетат церия (III) катализирует жидкофазное автоокисление крезолов бромид-ионом. Полуторный гидрат служит источником церия при производстве оксида церия (IV).

Примечания 

Соединения церия
Ацетаты (соли)